

Politica 
 Partito Verde Liberale della Svizzera - Partito politico svizzero
 Pohjoismainen vastarintaliike (Movimento di resistenza nordica) - Movimento politico finlandese

Sport 
 Pallacanestro Verbano Luino - Squadra di pallacanestro
 Premier Volleyball League - Campionato nazionale filippino di pallavolo femminile
 Pro Volleyball League - Campionato nazionale indiano di pallavolo maschile
 Professional Volleyball League - ex campionato statunitense di pallavolo femminile